Unter Allium ampeloprasum versteht man:
 Ackerlauch
 Lauch